Novelletto – cognome italiano
 Arnaldo Novelletto – psicoanalista italiano